Amédėe-Charles Loyseau (1867-1925), sculpteur français
 Charles Loyseau (1566-1627), juriste français.
Patronyme français